A Sötét angyal című amerikai cyberpunk sci-fi televíziós sorozat második évadját (is) a Cameron/Eglee Productions készítette a 20th Century Fox Television berkein belül. A szériát a FOX csatorna sugározta 2001 és 2002 között, Magyarországon nem került sugárzásra.

Első évad

Televíziós sorozatok epizódlistái